błotniarka – szalanda (rodzaj statku)
 błotniarka – prasa do filtracji soków cukrowych
 błotniarka – ślimak z rodziny błotniarkowatych:
 błotniarka jajowata (Radix balthica)
 błotniarka moczarowa (Galba truncatula)
 błotniarka otułka (Myxas glutinosa)
 błotniarka pospolita (Stagnicola palustris)
 błotniarka stawowa (Lymnaea stagnalis)
 błotniarka uszata (Radix auricularia)
 błotniarka wędrowna (Pseudosuccinea columella)

 komarnica błotniarka (Tipula paludosa) – owad